Ассане Сек (; 1 февраля 1919, Инор, колония Сенегал — 27 ноября 2012, Дакар, Сенегал) — сенегальский учёный и государственный деятель, министр иностранных дел (1973—1978).

Биография 

Родился в семье врача. Получил высшее образование в области литературы и географии в университете Дакара, который окончил в 1949 г.

Преподавательская карьера 

 1956—1958 гг. — учитель школы в Дакаре,
 1959—1961 гг. — ассистент,
 1961—1966 гг. — преподаватель,
 1966—1970 гг. — доцент,
 с 1970 г. — профессор университета Дакара.

Политическая карьера 
 1966—1968 гг. — министр культуры,
 1968—1973 гг. — министр образования,
 1973—1978 гг. — министр иностранных дел,
 1978—1981 гг. — министр культуры,
 1981—1983 гг. — министр общественных работ Сенегала.

После смерти политика и ученого его имя было присвоено Университету Зигиншора.

Министры иностранных дел Сенегала
Учёные Сенегала